Schur:
 Szur, Szchur, Schur-Lipiński, Szur-Lipiński, kaszubski herb szlachecki

 Gustav-Adolf Schur (ur. 1931) – niemiecki kolarz szosowy 
 Issai Schur (1875–1941) – niemiecko-żydowski matematyk
 Max Schur (1897–1969) – austriacki psychoanalityk
 Philipp Johann Ferdinand Schur (1799–1878) – niemiecki chemik i botanik